Lusignan Mária néven ismertek a következő személyek:

 Lusignan Mária jaffai grófné (1215 előtt – 1251/53. július 5.), I. Hugó ciprusi király lánya
 Lusignan Mária aragóniai királyné (1273 – 1319. április 10./22.), III. Hugó ciprusi király lánya és II. Jakab aragóniai király harmadik felesége  
 Lusignan Mária örmény királyné (1294 körül – 1309. október 10. után), Türoszi Amalrik ciprusi régens lánya és III. Leó örmény király felesége
 Lusignan Mária örmény hercegnő (1374 – 1381. július 4. előtt), V. Leó örmény király és Soissons Margit lánya
 Lusignan Mária nápolyi királyné (1381 – 1404. szeptember 4.), I. Jakab ciprusi király lánya és I. (Durazzói) László nápolyi király második felesége